Abido – città dell'Alto Egitto
 Abido – città sull'Ellesponto
 Abydos – pianeta immaginario nel film Stargate e nel telefilm Stargate SG-1
 Abydos – progetto solista del cantante del gruppo Progressive metal tedesco dei Vanden Plas, Andy Kuntz
 Abydos – luogo finale di atterraggio della sonda Philae sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko